Flashback kan syfta på:

 Flashback (album av Darin) – ett musikalbum
 Flashback (album av Pernilla Wahlgren) – ett musikalbum
 Flashback (berättarteknik) – en berättarteknik som används inom film, teater och skönlitteratur
 Flashback (datorspel) – ett datorspel
 Flashback (psykologi) – ett psykologiskt fenomen av återupplevande
 Flashback forever – ett svensk poddradioprogram
 Flashback Forum – ett svenskt internetforum
 Flashback Media Group – ett svenskt medieföretag
 Flashback Number Four – ett musikalbum av Pernilla Wahlgren
 Flashback (1969) – en italiensk dramafilm från 1969
 Flashback (1990) – en amerikansk film från 1990
Flashbacks - samlingsalbum av punkbandet G-ANX